Pickers bezeichnet:

 Hans Pickers (1924–2005), deutscher Kommunalpolitiker
 Pickers (Band), deutsche Rockband